Il singolare del torneo di tennis Düsseldorf Grand Prix 1972, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ilie Năstase che ha battuto in finale Jürgen Fassbender 6-0, 6-2, 6-1.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Düsseldorf Grand Prix 1972